Ю́нссон () — шведське прізвище.

Відомі носії:

 Ганс Юнссон (; 1973) — шведський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Генрі Юнссон (; 1912—2001) — шведський легкоатлет, олімпійський медаліст (1936).
 Густав Адольф Юнссон (; 1879—1949) — шведський стрілець, чемпіон (1912) і призер (1908, 1920) літніх Олімпійських ігор.
 Єнні Юнссон (; 1987) — шведська біатлоністка.
 Ніклас Юнссон (; 1969) — шведський лижник, олімпійський медаліст (1998).
 Томас Юнссон (; 1960 — шведський хокеїст, захисник.
 Турбйорн Юнссон (; 1936) — шведський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Див. також 
 Юнсон